Wippendorf ist ein Ortsteil
 der Gemeinde Esgrus, Schleswig-Holstein
 der Gemeinde Weihenzell, Mittelfranken, siehe Wippendorf (Weihenzell)